Friedrich Cramer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Cramer (Schriftsteller) (Friedrich Matthias Gottfried Cramer; 1779–1836), deutscher Schriftsteller 
 Friedrich Cramer (Mediziner) (Friedrich Wilhelm Cramer; 1847–1903), deutscher Chirurg
 Friedrich Cramer (Chemiker) (auch Fritz Cramer; 1923–2003), deutscher Chemiker und Genforscher
 Friedrich Dettmar Cramer (1827–1900), deutscher Tabakfabrikant und Politiker 

Siehe auch:
 Friedrich Kramer (auch Fritz Kramer; * 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Fritz Kramer